Се́веро-За́падная а́рмия (СЗА) — военное формирование Российского государства 1918—1920 гг., действовавшее на Северо-Западном фронте
России, (также — объединение Белого движения в период Гражданской войны в России).

Сформирована 20 июня 1919 года на основе Северного корпуса и других разрозненных русских антибольшевистских соединений, находившихся на территории Псковской губернии и создаваемых в тот момент Эстонской и Латвийской республик. Прекратила существование 22 января 1920 года.

Численность 
 июль 1919 года — 17 500 солдат и офицеров;
 октябрь 1919 года — до 18 500 человек;
 ноябрь 1919 года — ок. 15 000 человек;
Кадровые офицеры составляли 10 % армии. В её составе находилось 53 генерала.

Командующие войсками 
 с 19.06.1919 г. — генерал-майор А. П. Родзянко (с 2.10.1919 г. — генерал-лейтенант);
 с 2.10.1919 г. — генерал от инфантерии Н. Н. Юденич;
 с 28.11.1919 г. — генерал-лейтенант П. В. Глазенап (до 22 января 1920 г.);

Весенне-летнее наступление на Петроград 

Весеннее наступление (5,5 тысяч штыков и сабель у белых против 20 тысяч у красных) Северного корпуса (с 1 июля Северо-Западная армия) на Петроград началось 13 мая 1919 года. Белые прорвали фронт 7-й советской армии под Нарвой и движением в обход Ямбурга принудили красных к отступлению. 15 мая они овладели Гдовом. 17 мая пал Ямбург, а 25 мая — Псков.

Генерал от инфантерии Николай Николаевич Юденич, имевший международный вес и авторитет в войсках благодаря своим блестящим военным достижениям на Кавказском фронте, был утверждён А. В. Колчаком 5 июня 1919 года главнокомандующим всеми российскими сухопутными и морскими вооруженными силами, действовавшими против большевиков на Северо-Западном фронте.

Юденич планировал получить обмундирование и вооружение от стран Антанты, и заручиться поддержкой армии Эстонии и Финляндии. Несмотря на договорённость с Маннергеймом, финны неохотно отозвались на призыв к походу на Петроград без полноценной материальной и военной помощи от стран Антанты. Эстонцы же, ещё в апреле 1919 года получившие предложение большевиков о взаимном признании, в первую очередь ожидали от русских антибольшевистских сил того же. Британские генералы Хьюберт Гоф и Фрэнк Марш в ультимативной форме потребовали от Юденича признания эстонской государственности де-юре путём учреждения правительства Северо-Западной области, включающей Петроградскую, Новгородскую и Псковскую губернии. Юденич вынужден был пойти на эту сделку, но после утечки информации о ней в британскую прессу правительство Британии отозвало Гофа из Прибалтики. Тем не менее, поставки английского снаряжения возобновились.

К началу июня белые вышли на подступы к Луге, Ропше и Гатчине, угрожая Петрограду. Но красные перебросили резервы под Петроград, доведя численность своей группировки, действовавшей против Северо-Западной армии (далее СЗА) и 2-х эстонских дивизий, до 40 тысяч штыков и сабель, и 1 августа перешли в контрнаступление. Эстонцы проявляли пассивность, выводя свои войска из-под ударов. Между эстонскими и русскими командирами случались конфликты по поводу взаимной подчинённости. 5 августа красные заняли Ямбург. В ходе тяжёлых боев они оттеснили малочисленные части СЗА за реку Лугу, а 26 августа заняли Псков.

Помощь Антанты вооружением и снаряжением 
Хотя в советской историографии много внимания уделялось якобы «обильному снабжению СЗА вооружением, продовольствием и снаряжением» со стороны Антанты, действительность была очень далека от этого. До конца июля помощь Антанты (прежде всего Великобритании) была только словами, а не материальными поставками.

В то же самое время Великобритания с настороженностью относилась к материальным поставкам для СЗА из Германии и всячески затрудняла такие поставки. Например, генерал Юденич, которому Всероссийское правительство адмирала Колчака выделило в середине июня миллион франков «на содержание его армии», закупил в Германии 60 тысяч комплектов обмундирования. Сделка была сорвана Англией, которая запретила провоз этой партии. Белогвардейские части, прибывающие в русский северо-западный край из Латвии (например «Отряд Светлейшего князя Ливена», переименованный по прибытии в Эстляндию в «Ливенскую дивизию») были прекрасно вооружены и экипированы немцами. Так же были вооружены и экипированы англичанами части эстонской армии. Русская Северо-Западная армия, находящаяся в непрерывных боях с мая по август, так и не получила за это время существенной помощи от союзников. Войска были разуты, одеты в лохмотья, современных вооружений и боеприпасов не хватало. К началу августа создалась двухмесячная задолженность с выплатой жалования. Моральный дух в войсках начал падать. В армии открыто начали критиковать англичан и требовать сменить ориентацию с «проантантовской» на «пронемецкую».

Для иллюстрации положения в армии приводят такой случай: в конце июля на военное совещание прибыли военные представители Антанты. Их встречал почётный караул, составленный из двух частей — «Ливенской дивизии», экипированной немцами в новенькую форму, с немецкими винтовками, в отличных сапогах и «Ямбургской дружины», бойцы которой были босыми и все в лохмотьях. Когда изумлённые английские офицеры, не в силах скрыть своего любопытства, спросили чем объясняется такое отличие, русский офицер, сопровождавший англичан, ответил: «Тем, что один караул Ливенской дивизии снаряжен нашими врагами — немцами, а другой нашими друзьями — союзниками».

Но наконец-то, с конца июля, англичане перешли от обещаний к конкретным поставкам. Первый пароход прибыл в Ревель 31 июля. В последующие дни прибыл ещё один транспорт, затем ещё два с обмундированием, танками, вооружением. Большой пароход с обмундированием прибыл в порт Ревеля 9 сентября. Некоторые источники сообщали, что первоначально груз парохода предназначался для английского воинского контингента в Северной области, но так как в тот момент было принято решение об эвакуации, пароход развернули на Ревель. В его трюмах были необычные грузы: 40 тыс. комплектов обмундирования (от носков и френчей до ботинок с обмотками), 20 тыс. шинелей, провизия, туалетные принадлежности, 20 тыс. дорожных чемоданчиков с бритвенными принадлежностями, зубными щётками и пр. и, как восторженно писал один из министров Северо-западного правительства М. С. Маргулиес: «Да здравствует культура, будет из чего солдатам курить папиросы!» — три огромных тюка туалетной бумаги. Так же было поставлено 12 тыс. винтовок «Lee-Enfield».

Доставленное вооружение не могло быть сразу использовано, а нуждалось в ремонте. Пушки доставлены были без замков, патроны бракованные или не тех калибров, чем винтовки и пулемёты. Англичане объясняли это тем, что английские рабочие, из солидарности с большевистской революцией, намеренно путали в портах грузовые партии. Всё это создавало СЗА дополнительные трудности.

Состав 
К началу осеннего наступления на Петроград СЗА имела следующий состав:

 1-й стрелковый корпус (А. П. Пален)
 2-я дивизия (М. В. Ярославцев)
 5-й Островский полк — 500 штыков
 6-й Талабский полк — 1 000 штыков
 7-й Уральский полк — 450 штыков
 8-й Семёновский полк — 500 штыков
 Тяжёлых орудий — 2
 Лёгких орудий — 4
 3-я дивизия (Д. Р. Ветренко)
 9-й Волынский полк — 1 200 штыков
 10-й Темницкий полк — 300 штыков
 11-й Вятский полк — 250 штыков
 12-й Красногорский полк — 450 штыков
 Тяжёлых орудий — 2
 Лёгких орудий — 8
 5-я Ливенская дивизия (К. И. Дыдоров)
 17-й Либавский (1-й Ливенский) полк — 450 штыков
 18-й Рижский (2-й Ливенский) полк — 450 штыков
 19-й Полтавский (3-й Ливенский) полк — 350 штыков
 20-й Чудский полк — 300 штыков
 Тяжёлых орудий — 2
 Лёгких орудий — 6
 Броневиков — 2
 2-й стрелковый корпус (Е. К. Арсеньев)
 4-я дивизия (А. Н. Долгоруков)
 13-й Нарвский полк — 800 штыков
 14-й Вознесенский полк — 750 штыков
 15-й Великоостровский полк — 1 000 штыков
 16-й Литовский полк — 300 штыков
 Тяжёлых орудий — 4
 Лёгких орудий — 5
 Отдельная бригада (К. А. Ежевский)
 21-й Псковский полк — 800 штыков
 22-й Деникинский полк — 800 штыков
 23-й Печерский полк — 600 штыков
 Качановский батальон — 180 штыков
 Лёгких орудий — 4
 Поршневых орудий — 5
 1-я отдельная дивизия (А. Н. Дзерожинский)
 1-й Георгиевский полк — 1 000 штыков
 2-й Ревельский полк — 700 штыков
 3-й Колыванский полк — 650 штыков
 4-й Гдовский полк — 900 штыков
 Тяжёлых орудий — 2
 Лёгких орудий — 4

 Подразделения отдельного подчинения
 Конный полк Булак-Балаховича — 100 сабель и 500 штыков
 Конно-Егерский полк — 500 сабель
 1-й запасные полк — 850 штыков
 2-й запасные полк — 900 штыков
 Десантный морской отряд — 130 штыков
 Бронемашин — 2
 Тяжёлых орудий — 2
 Лёгких орудий — 4
 Отдельный танковый батальон (капитан 1-го ранга П. О. Шишко) — 4 тяжёлых английских танка и 350 штыков пехоты прикрытия. (См. также Танки Белого движения)
 4 бронепоезда («Адмирал Колчак», «Адмирал Эссен», «Талабчанин», «Псковитянин»)
 Авиационный отдел СЗА (капитан Таракус-Таракузио Т. А.)

Условия прохождения службы 

Осенью 1919 года ежемесячный расход на содержание армии составлял 30—35 млн. рублей (р.). 28 млн из этой суммы шло на жалование. Рядовой получал 150 рублей в месяц, ефрейтор — 175 р., младший унтер-офицер — 200 р., старший — 250 р., фельдфебель — 300 р., прапорщик — 500 р., офицер — 600 р., командующий корпусом — 1 900 р. Кроме жалования выплачивались суточные, из расчёта 6 рублей солдату и 16 — офицеру. Семейным офицерам и чиновникам, состоящим при армии, выдавались пособия: 200 рублей на жену и по 100 рублей на каждого ребёнка до 16-ти лет.

Боевой дух войск 
Писатель Куприн Александр Иванович, служивший редактором армейской газеты Северо-Западной армии «Приневский край», писал:
В офицерском составе уживались лишь люди чрезмерно высоких боевых качеств. В этой армии нельзя было услышать про офицера таких определений, как храбрый, смелый, отважный, геройский и так далее. Было два определения: «хороший офицер» или, изредка, — «да, если в руках».

Осеннее наступление на Петроград 

12 октября 1919 года Северо-Западная армия (13 тысяч штыков и сабель против 25 тысяч у красных) прорвала красный фронт у Ямбурга и, взяв 16 октября Лугу и Гатчину, 20 октября — Царское село, вышла к пригородам Петрограда. Белые овладели Пулковскими высотами и на крайнем левом фланге ворвались в предместья Лигово, а разъезды разведчиков завязали бои у Ижорского завода. Но недостаток собственных сил и средств, недостаточная помощь Эстонии, которая вела переговоры с большевиками о признании собственной независимости и в критический момент наступления СЗА была вынуждена бросить собственные силы на подавление выступления Бермондта-Авалова, недостаточная помощь британского флота, отвлечённого по той же причине, дву- (или даже трех-) кратное численное превосходство красных, не позволили овладеть городом. После десятидневных ожесточённых и неравных боёв под Петроградом с красными войсками, численность которых выросла до 60 тысяч человек, Северо-Западная армия 2 ноября 1919 года начала отступление и с упорными боями отошла к границам Эстонии в районе Нарвы.

Ликвидация армии 

В Эстонии 15 тысяч солдат и офицеров СЗА были сначала разоружены, а затем 5 тысяч из них — схвачены и отправлены в концлагеря. Сам Юденич был арестован по обвинениям в финансовых злоупотреблениях группой Булак-Балаховича при молчаливом согласии эстонских властей, но освобождён после энергичных протестов командования английской эскадры, стоявшей на Ревельском рейде.

22 января 1920 года приказом по армии Н. Н. Юденича русская Северо-Западная армия была ликвидирована.

17 февраля 1920 г. вышло секретное распоряжение министра внутренних дел Эстонской Республики касательно СЗА, о котором бывший министр Временного правительства России Гучков написал Черчиллю протестное письмо, в котором утверждал:
«… из Эстонии производятся массовые выселения русских подданных без объяснения причин и даже без предупреждения… Русские люди в этих провинциях бесправные, беззащитные и беспомощные. Народы и правительства молодых балтийских государств совершенно опьянены вином национальной независимости и политической свободы».
«Русских начали убивать прямо на улице, запирать в тюрьмы и концентрационные лагеря, вообще всячески притеснять всякими способами. С беженцами из Петроградской губернии, число коих было более 10 000, обращались хуже, чем со скотом. Их заставляли сутками лежать на трескучем морозе на шпалах железной дороги. Масса детей и женщин умерло.»

В 1919—1920-е годы по оценкам историков от эпидемии тифа погибло около 4 тысяч чинов Северо-Западной армии и гражданских лиц.

СЗА и Эстония 
По оценке эстонских историков, вклад Северо-Западной армии в дело защиты независимости молодой Эстонской республики был значительным. СЗА принимала участие в Освободительной войне на стороне Эстонии. 

Однако когда в январе 1919 года генералу Николаю Деникину предложили признать самостоятельность Эстонии в обмен на поддержку его петроградской операции, генерал произнёс:  

После этих слов эстонское правительство оказало лишь незначительную поддержку Северо-Западной армии, которая в сентябре начала крупное наступление из-под Ямбурга на красный Петроград. Достигнув Пулковских высот Северо-Западная армия была остановлена красными и отступила в Эстонию, где была разоружена и размещена в лагерях в Ида-Вирумаа.После окончания войны тысячи северо-западников и прибывших с ними в Эстонию беженцев заболели тифом и умерли, не получив достаточной медицинской помощи. В Таллине для их захоронения был выделен участок на южной стороне кладбища Копли, где в братских могилах похоронено около 700 человек.

Память 
Летом 1991 г. на Пулковской высоте под Ленинградом по инициативе и трудами организации «Русское знамя» был установлен памятник воинам Северо-Западной Армии ген. Н. Н. Юденича. Это был первый в истории СССР памятник, связанный с историей Белого движения. Памятник представлял собой большой православный восьмиконечный крест, в бетонное основание которого была вмонтирована бронзовая доска с изображением тернового венца и меча, датами «1917—1920» и надписью-посвящением. На открытии памятника присутствовали более 200 человек — представителей патриотических организаций и военно-исторических клубов Северной Столицы и Москвы. Телевизионный сюжет об этом событии был показан по ТВ, что вызвало тогда неоднозначную реакцию зрителей: Крест-памятник на Пулковской высоте стал первым и единственным мемориалом белым воинам в Советском Союзе. В период с 1991 по 2009 гг. памятник шесть раз разрушался вандалами-политическими противниками Белого движения, но всякий раз восстанавливался членами различных патриотических организаций и православной общественностью Санкт-Петербурга.

В апреле 2008 г. в Таллине был основан Союз северо-западников нового поколения.

20 октября 2008 г. в церковной ограде около алтаря церкви Крестовоздвиженского храма в деревне Ополье Кингисеппского района Ленинградской области как дань памяти погибшим чинам армии генерала Юденича по инициативе Ямбургского братства во имя Святого Архистратига Божия Михаила и движения «Бѣлое дѣло» и при участии «Российского Имперского Союза-Ордена» был установлен еще один Памятник воинам Северо-Западной Армии.

Братское кладбище Северо-Западной армии 1918—1920 гг. в Нарве. Находится на северной окраине города. Является частью гарнизонного кладбища основанного в 1887 г. На братской могиле в 1930-е годы был установлен памятник. Соавтор проекта Шевелёв Николай Васильевич (13/26.11 1877, Полтава — 12.12.1933, Нарва) — полковник, военный инженер. В годы Второй Мировой войны памятник был разрушен. В период 1992—2010 гг. создан мемориальный комплекс, который включает в себя земляной курган с установленным 3-метровым крестом и 6 гранитных плит с высеченными на них именами и фамилиями 722 военнослужащих Северо-Западной армии. Духовенство Эстонской Православной Церкви Московского Патриархата постоянно совершает на нем поминальные службы.

На братском кладбище Северо-Западной армии в Копли (Таллин) были похоронены воины СЗА, скончавшимся в коплиских тифозных госпиталях. С 1936 по 1951 год на территории кладбища Копли стояла Георгиевская часовня(эст.Püha Jüri kabel) архитектора Владовского. 27 января 2022 года, в присутствии мэра Таллина, состоялась закладка краеугольного камня восстанавливаемой часовни. 2 июня 2022 года над куполом церкви был водружен крест.

См. также 
 Западная добровольческая армия
 Братское кладбище Северо-Западной армии 1918–1920 гг. в Нарве
 История Эстонии
 Война за независимость Эстонии
 Марки России периода Гражданской войны
 Приневский край (газета)
 Правительство Северо-Западной области
 Северный корпус

Примечания

Литература 
 Куприн А. И. «Купол св. Исаакия Далматского»
 Крестьяне Псковского уезда в Белом движении
 Рутыч Н. Н. Белый фронт генерала Юденича: Биографии чинов Северо-Западной армии. «Русский путь» 504 с. 2002 ISBN 5-85887-130-5.
 В память о солдатах Северо-Западной армии пройдут панихиды 
 Белая борьба на Северо-Западе России. — М., Центрполиграф, 2003.
 Бакланова И. С. «Северо-Западная армия была разбита и уничтожена … благодаря политическому поражению». // Военно-исторический журнал. — 2013. — № 6. — С.49-54.
 Пилкин В. К. В Белой борьбе на Северо-Западе: Дневник 1918—1920 / Ред. И. В. Домнин. 2005. 640 с., ил. ISBN 5-85887-190-9.
 Октябрьское наступление на Петроград и причины неудачи похода : записки белого офицера. Финляндия. 1920.
 Статья «Красная вода Наровы» Елены Чудиновой 
 Газета С-З армии Приневский край
 Истребление армии Юденича в Эстонии
 История Северо-Западной армии 1918—1920 гг.

Белое движение
Белые армии во время Гражданской войны
История Пскова